Яков III:
 Яков III (1452—1488) — король Шотландии (1460—1488).
 Яков III (1688—1766) — претендент на престол Англии и Шотландии.
 Яков III (1473—1474) — последний король Кипра, которым он числился единственный год своей жизни.